Csehország
 Kaňovice, település a Frýdek-místeki járásban
 Kaňovice, település a Zlíni járásban